Gentschew ist der Familienname folgender Personen:

 Angel Gentschew (* 1967), bulgarischer Gewichtheber
 Bontscho Gentschew (* 1964), bulgarischer Fußballspieler
 Dijan Gentschew (* 1975), bulgarischer Fußballspieler
 Rumen Gentschew, bulgarischer Ringer
 Stanislaw Gentschew (* 1981), bulgarischer Fußballspieler
 Todor Gentschew, bulgarischer Ringer